Émile et Noël Pouderoux, anciens pilotes automobiles français de rallyes ;
 Paul Pouderoux (1874-1956), militaire français ;
 Sébastien Pouderoux, acteur de théâtre français.